Brian Baker – amerykański gitarzysta
 Brian Baker – amerykański tenisista
 Brian Edmund Baker – angielski as myśliwski z czasów I wojny światowej